Болтаев — имя собственное, имеет женскую форму Болтаева; распространено в виде фамилий.
 Болтаев, Газиз Минеевич (1925—1988) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Болтаев, Георгий Семёнович (1914—1986) — участник Великой Отечественной войны, командир роты автоматчиков 172-го гвардейского стрелкового полка, гвардии капитан, Герой Советского Союза.

 Женский вариант
 Болтаева, Шакар (1940—2001) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Болотаев